Pago – circoscrizione territoriale rurale dell'antichità

Geografia

Croazia
 Pago (Pag) – isola nel mare Adriatico
 Pago (Pag) – città situata sull'isola omonima

Italia
 Pago – frazione di Capitignano in provincia dell'Aquila
 Pago del Vallo di Lauro – comune italiano in provincia di Avellino
 Pago Veiano – comune italiano in provincia di Benevento

Oceania
 Pago Pago – città capitale delle Samoa Americane

Persone
 Pago – cantante italiano